Mesapamea struvoculea är en fjärilsart som beskrevs av Aubert. 1952. Mesapamea struvoculea ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
struvoculea